On nomme protocole les conventions qui facilitent une communication ou des interactions sans faire directement partie du sujet de la communication elle-même. Ce terme est utilisé dans plusieurs domaines :

 Social : ensemble des règles régissant l'étiquette, les préséances, dans les circonstances et cérémonies officielles; par extension : formes — et respect de celles-ci — dans la vie en société. Si le protocole s'attache à définir un classement des corps et des personnalités, le , lui, fixe le décorum des solennités ;
 Informatique/ électronique : 
 un protocole informatique est un ensemble de règles qui régissent les échanges de données ou le comportement collectif de processus ou d'ordinateurs en réseaux ou d'objets connectés ;
 un protocole de communication est un ensemble de contraintes permettant d'établir une communication entre deux entités : Internet Protocol, suite des protocoles Internet, protocole réseau par exemple ;
 un protocole UPnP est une technologie qui permet de faciliter l'ajout de périphériques informatiques ;
 un protocole cryptographique 
 Diplomatie : protocole diplomatique — règles de l'étiquette et de préséance ;
 Droit international : un protocole est un accord qui complète un traité international existant ;
 le protocole de Kyoto est un accord international visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
 le protocole de Maputo est un accord international relatif aux droits des femmes ;
 le protocole de Montréal est un accord international visant à la réduction de la couche d'ozone ;
 le protocole de Nagoya est un accord international sur la biodiversité ;
 le Protocole I, ou « Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977 »
 le Protocole II, ou « Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux »
 le Protocole III « Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel, 8 décembre 2005 »
 Droit interne : protocole d'accord, protocole de préséance ;
 Sciences : protocole d'expérimentation ;
 Médecine : protocole de soins ;
 le protocole de soins infirmiers est un document rédigé par une autorité médicale ou institutionnelle.